Víctor Fernández puede referirse a:

 Víctor Fernández Freixanes (1951-), escritor español; 
 Víctor Fernández Braulio (1960-), entrenador de fútbol español; 
 Víctor M. Fernández Gutiérrez "Víctor" (1974-), futbolista español; o
 Víctor Fernández Maza (1987-), futbolista español.